Daltjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Dalsland 
Stora Daltjärnet, sjö i Bengtsfors kommun,

Värmland 
Daltjärnen (Eds socken, Värmland), sjö i Grums kommun,  (13 ha)

Dalarna 
Daltjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,

Hälsingland 
Daltjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (2,3 ha)

Jämtland 
Daltjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Daltjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (7,19 ha)
Daltjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (14,3 ha)

Ångermanland 
Lill-Daltjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,1 ha)
Stor-Daltjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,1 ha)

Västerbotten 
Daltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Lill-Daltjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (3,43 ha)
Stor-Daltjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,64 ha)
Västre-Daltjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (11 ha)
Östre-Daltjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (6,5 ha)
Daltjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Daltjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,

Norrbotten 
Inre Daltjärnen, sjö i Bodens kommun,  (6,42 ha)
Yttre Daltjärnen, sjö i Bodens kommun,  (6,87 ha)
Daltjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726982-170629), sjö i Piteå kommun, 
Daltjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727047-170664), sjö i Piteå kommun, 
Daltjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727157-172916), sjö i Piteå kommun,  (9,49 ha)
Daltjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727316-169744), sjö i Piteå kommun,  (6,28 ha)
Daltjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727452-170255), sjö i Piteå kommun, 
Daltjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (5,41 ha)

Lappland 
Daltjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731117-168064), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,58 ha)
Daltjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731151-168051), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,81 ha)
Daltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725548-165525), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Daltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725639-166431), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Daltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725839-166888), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,05 ha)
Daltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726106-166228), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,52 ha)
Daltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727644-169734), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Daltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728798-166389), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Daltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730008-166698), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,18 ha)
Daltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731747-165125), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Sven-Daltjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11,6 ha)

Se även 
Dalstjärn
Dalatjärn
Daletjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn